Пет Ріггін (,  26 червня 1959, Кінкардайн) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1975 року.

1979 року був обраний на драфті НХЛ під 33-м загальним номером командою «Атланта Флеймс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Бірмінгем Буллз», «Атланта Флеймс», «Калгарі Флеймс», «Вашингтон Кепіталс», «Бостон Брюїнс» та «Піттсбург Пінгвінс».

Загалом провів 375 матчів у НХЛ, включаючи 25 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1984.
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса разом з Елом Єнсеном — 1984.
 Срібний призер чемпіонату світу 1985.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Атланта Флеймс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎
Задрафтовані «Атланта Флеймс»